Campodónico ist der Familienname folgender Personen:

 César Campodónico (1929–2005), uruguayischer Theaterregisseur, Schauspieler und Dozent
 Elida Campodónico (1894–1960), panamaische Botschafterin, Anwältin und Feministin
 Miguel Ángel Campodónico (* 1937), uruguayischer Journalist und Schriftsteller
 Nicolás Campodonico (* 1973), argentinischer Architekt, Fritz-Höger-Preis für Backstein-Architektur 2020